Смайлагич () — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Смайлагич, Ирфан (род. 1961) — югославский и хорватский гандболист, олимпийский чемпион.
 Смайлагич, Семир (род. 1998) — боснийский футболист, нападающий.